Willamette – rzeka w USA w stanie Oregon
 Willamette Valley – dolina w USA w stanie Oregon
 Willamette – meteoryt odkryty w 1902 roku w USA w stanie Oregon